miejscowości w Polsce:
 Dobiesław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Płoty
 Dobiesław – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. policki, w gminie Nowe Warpno
 Dobiesław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Darłowo
 imię
 Dobiesław (imię)